Servicios informativos puede hacer referencia a:
Programa informativo en televisión y radio.
Redacción periodística
Agencia de información